Toton bezeichnet
 einen Ort in England, siehe Toton (Nottinghamshire)
 ein Kreiselspielzeug, siehe Toton (Kreisel) oder Dreidel